Никола́й Деми́дов: Демидов, Николай Васильевич (1884—1953) — русский театральный режиссёр.
 Демидов, Николай Васильевич (1917—2006) — советский дипломат.
 
 Демидов, Николай Никитич (1773—1828) — крупный русский промышленник и меценат.